Цей список є списком видів ссавців, зареєстрованих в Чилі. Із 150 зазначених у таблиці видів, 4 знаходяться в критичному положенні, 8 перебувають під загрозою зникнення, 8 є уразливими, і 12 майже під загрозою.

Для того, щоб позначити охоронний статус кожного виду за оцінками МСОП, використовують наступні теги:

Список 

</center>

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на вебсайті МСОП

 *
Чилі
Фауна Чилі
Списки:Біота Чилі